Kato (Hyogo), een stad in de Japanse prefectuur Hyogo
Kato (district), was een district in de Japanse prefectuur Hyogo
Kato (Koefonisia), een van de twee eilandjes van Koefonisia dat behoort tot de Cycladen, in de Egeïsche Zee
Kato (Rusland), een plaats in het District Vaninski in het zuidoosten van de Russische kraj Chabarovsk
Kato Zakros, een plaatsje aan de oostkust van het eiland Kreta
Kato (Japan), een Japans merk modeltreinen

Personen
Daijiro Kato, een Japanse motorcoureur
Joji Kato, een Japanse schaatser
Sawao Kato, een Japanse turner
Taihei Kato, een Japanse noordse combinatieskiër
Kato (The Green Hornet), een personage in de films, televisieseries en strips van The Green Hornet
Kato Callebaut, deelnemer aan Idool 2011